Liancourt bezeichnet:

 die Gemeinde Liancourt im französischen Département Oise
 die Gemeinde Liancourt-Saint-Pierre im französischen Département Oise
 die Gemeinde Liancourt-Fosse im französischen Département Somme
 die Liancourt-Felsen im Japanischen Meer

Liancourt ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:

 Charles du Plessis-Liancourt († 1620), französischer Adliger, Gouverneur von Metz und Paris